Кызылагадж () — село в Масаллинском районе Азербайджана.

Расположено на Ленкоранской низменности в 15 км к востоку от районного центра Масаллы, в 8 км от железнодорожной станции Гасымлы и в 3 км от реки Виляшчай. Ближайшее соседнее село Виляш (Калиновка). С востока к селу примыкает территория Кызылагаджского заповедника.

Этимология 
Название  Кызылагадж означает — «ольха» ().

Население 

По сведениям 1873 года, опубликованным в изданном в 1879 году под редакцией Н. К. Зейдлица «Сборнике сведений о Кавказе», в деревне Кизыл-агаджъ было 292 двора и 1747 жителей; «татары»-шииты (азербайджанцы-шииты). В селе имелись мечеть, пристань и «черный рынокъ».

По материалам посемейных списков на 1886 год, в селе Кизил-агачь Ленкоранского уезда насчитывалось 286 дымов  и 1864 жителей. 
Национальность жителей обозначалась как азербайджанцы (в источнике записаны «татарами»). Религиозная принадлежность —  мусульмане-шииты.

В конце 1970-х годов численность населения села составляла 4530 человек. В селе были развиты овощеводство, разведение зерновых, животноводство. Имелись средняя и восьмилетняя школы, клуб, три библиотеки, фельдшерский пункт, узел связи.

Известные уроженцы 
Уроженцем села является: Шахин Мусаоглу — азербайджанский поэт, автор многих патриотических песен «Cənab leytenant», «İgid əsgər, möhkəm dayan» и других.

Достопримечательности 
Главная достопримечательность села — древний курган «Хезитепеси» ().
Также имеется баня, возведённая в конце XVIII - начале XIX веков.

Примечания 

Населённые пункты Масаллинского района